Altemburgo — cidade da Turíngia, Alemanha
 Altenburg (Baixa Áustria) — município da Baixa Áustria
 Altenburg (Missouri) — cidade do Missouri, nos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos